Beroalde

 Philippe Beroalde, (1453-1505), écrivain italien ;
 Philippe Beroalde le Jeune, (1472-1518), écrivain italien ;
 Mathieu Béroalde, écrivain français du  ;
 François Béroalde de Verville, (1558-1612), écrivain français, fils du précédent.

Homonymie de patronyme